Thutob Namgyal (Tsangpa) (eind 16e eeuw), koning uit de Tsang-dynastie in Tibet
Thutob Namgyal (Sikkim) (1860 - 1914), de negende chogyal (koning) van Sikkim